Lestoros inca — вид ссавців із родини ценолестових, який проживає в південних перуанських Андах.

Морфологічна характеристика 
На вигляд ці тварини дещо нагадують землерийку і мають видовжений писок. Зовні також дуже схожі на рід Caenolestes, проте верхні ікла менші. Довжина від носа до хвоста становить 9–11.5 см (хвіст приблизно такої ж довжини), а вага — від 20 до 35 грамів. Волосяний покрив густий, середньої довжини, темно-сірий (низ світліший). Очі маленькі, а задні лапи довгі. Ці тварини мають вібриси на підборідді, бічній частині носа та передніх кінцівках.

Стиль життя 
Це наземна й нічна тварина. Харчується дрібними безхребетними й комахами.

Середовище проживання 
Ендемік південних перуанських Анд; висотний діапазон проживання: 2000–4200 метрів.

Живе у верхніх гірських лісах, включаючи хмарні та ельфінові ліси, а також сильно порушений чагарник Baccharis.

Вид зустрічається в кількох заповідних територіях.

Філогенетика

Примітки 

Ценолестоподібні
Тварини, описані 1917
Ендемічна фауна Перу